Otanes (noble), general i noble persa, conqueridor de Samos
 Otanes (general), general i noble persa, conqueridor de la Jònia